Newport County steht für:

 Newport County (Rhode Island), County in Rhode Island, Vereinigte Staaten
 AFC Newport County, walisischer Fußballverein